El término ópera cómica hace referencia, en esta enciclopedia:

Géneros

 a la opéra-comique, un género lírico francés que surgió en el siglo XVIII;
 a la ópera bufa, surgida en Nápoles en el siglo XVIII;
 en sentido amplio, a la opereta, teatro musical satírico de gran éxito en Europa (especialmente en Austria y Francia), en el siglo XIX;

Lugares

 al Teatro Nacional de la Opéra-Comique, en París, dedicado al género de la ópera cómica.